Christopher Le Tissier – giocatore di badminton britannico
 Darren Le Tissier – giocatore di badminton britannico
 Luke Le Tissier – crickettista britannico
 Matthew Le Tissier – ex calciatore e presentatore televisivo inglese
 Pierre-Hippolyte Le Tissier – politico francese